Натуральне число 941
 941 рік до нашої ери
 941 рік нашої ери